Pik As ist 

 eine Schreibweise für die höchste Spielkarte (As) der Farbe Pik
 der Name einer Übernachtungsstätte für Obdachlose in Hamburg, siehe Pik As (Hamburg)
 der Name des Jagdgeschwaders 53 der Wehrmacht
 eine Marke (Warenzeichen) der Solinger Schneidwarenfirma Friedrich Herder Abr. Sohn GmbH
 ein mehrmals vergebener Schiffsname
 Fahrgast- und Restaurantschiff in Berlin, siehe Iskele (Schiff, 1904)
 erster Name eines Fahrgastschiffes, siehe Pik As (Schiff, 1924)
 Fahrgastschiff in Berlin, siehe Pik As (Schiff, 1938)